Onderdistrict in Indonesië
 Mojosongo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Mojosongo (Jebres), een plaats in het bestuurlijke gebied Surakarta in de provincie Midden-Java
 Mojosongo (Mojosongo), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java